Hiles – città della Contea di Forest, in Wisconsin
Hiles – città della Contea di Wood, in Wisconsin